Бездјеков може бити:

 Бездјеков (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Бездјеков (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Бездјеков (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Бездјеков (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република